Victor Emanuel I (1759-1824), koning van Sardinië (1802-1821)
Victor Emanuel II (1820-1878), koning van Sardinië (1849-1861), daarna de eerste koning van Italië (1861-1878)
Victor Emanuel III (1869 - 1947), koning van Italië (1900 – 1946), keizer van Ethiopië (1936 - 1941) en koning van Albanië (1939 - 1943).
Victor Emanuel (IV) (1937), hoofd van het Huis Savoye (kroonprins van Italië)